De Canon EF 100mm is een familie van medium teleobjectieven gemaakt door de Japanse fabrikant Canon. Van de vier verschillende modellen zijn er drie specifiek bedoeld voor macrofotografie. De vierde is qua opbouw gelijk aan de Canon EF 85mm 1.8 USM en wordt regelmatig als 'zustermodel' aangeduid.

Specificaties

Externe links
Canon EF 100mm 2 USM
Canon EF 100mm 2.8 Macro USM
Canon EF 100mm 2.8L Macro IS USM

Canon-objectief